Olika åsyftningar med 747:

 747 – ett år i den gregorianska kalendern
 747 f.Kr. – ett år 
 Boeing 747 – ett trafikflygplan tillverkat av Boeing Commercial Airplanes
 747 (singel) – den tredje singeln från 1998 på Kents tredje album, Isola
 Den ultimata Boeing 747:an – ett inlägg i debatten om guds existens